Tadeusz Chmielewski ist der Name folgender Personen:

*Tadeusz Chmielewski (Schauspieler) (1892–1970), polnischer Schauspieler
Tadeusz Chmielewski (Regisseur) (1927–2016), polnischer Regisseur und Filmproduzent
Tadeusz Chmielewski (Pianist) (1941–2012), polnischer Pianist und Musikpädagoge